Алексе́й Трофи́мов:
 Трофимов, Алексей Владимирович (род. 1975) — российский футболист.
 Трофимов, Алексей Станиславович (род. 1974) — украинский боксёр.
 Трофимов, Алексей Трофимович (1878—1937) — организатор советской оптико-механической промышленности, начальник Военно-механического института (1935—1937).